Кака́ (, полное имя Рика́рду Изе́ксон дус Са́нтус Ле́йти ; род. 22 апреля 1982 года, Бразилиа) — бразильский футболист, полузащитник.

Прозвище «Кака» — уменьшительное от Рикардо. Воспитанник «Сан-Паулу». В 2002—2016 годах был игроком сборной Бразилии, за которую сыграл 92 матча, забил 29 голов. Чемпион мира 2002 года.

Ранние годы 
Рикардо родился 22 апреля 1982 года в Бразилиа. Его отец, Боско, был инженером, а мать, Симоне — учителем математики в средней школе. Семья относилась к среднему классу, и родители уделяли юному Рикардо много времени. В 1985 году у пары родился ещё один сын — Родриго, более известный как Диган, впоследствии ставший профессиональным футболистом. Родриго же и придумал Рикардо псевдоним: он не мог полностью выговорить имя старшего брата, а вместо этого произносил «Кака». В возрасте семи лет Рикардо с семьёй переехал в Сан-Паулу. Там по совету своего учителя физкультуры он начал заниматься футболом в клубе «Альфавиль». Но футбол был не единственным увлечением будущего обладателя «Золотого мяча»: некоторое время он посещал теннисную секцию. В 8 лет Рикардо в ходе местного турнира заметили скауты «Сан-Паулу» и пригласили его в одну из своих подшефных команд. Чтобы мальчику было удобнее добираться до тренировок, семья переехала в округ Морумби. В 1994 году Кака перевели в колледж «Colégio Objetivo», и в том же году он в составе команды учебного заведения одержал победу в проходившем в США турнире Reebok Cup. Рикардо был прилежным учеником и впоследствии с теплотой вспоминал о школьных годах.

В 12 лет после просмотра он был зачислен в команду «трёхцветных» своего возраста, а через три года подписал с клубом первый контракт. В академии Кака играл на позиции атакующего полузащитника. Любимым игроком юного бразильца был Раи. В составе «Сан-Паулу» Рикардо неоднократно становился победителем юниорских турниров. В октябре 2000 года, в разгар молодёжного чемпионата штата, случился инцидент, который мог заставить футболиста раз и навсегда завершить спортивную карьеру: Рикардо пропускал очередной матч из-за дисквалификации и решил навестить бабушку с дедушкой, живших в Калдас-Новасе. Всей семьёй они отправилась в аквапарк, и там Кака поскользнулся на горке, упал в воду и ударился головой о дно бассейна, свернув шею. Доктора диагностировали у него переломы шести позвонков и предупредили, что эта травма может привести к параличу. Тем не менее, последствия оказались не такими серьёзными, и уже в январе игрок вернулся к тренировкам. Данный эпизод серьёзно повлиял на отношение Кака к религии: он считал, что именно благодаря Богу повреждение не повлекло за собой особенных последствий. Однако верующим, вопреки ошибочному мнению, он являлся и до инцидента: родители с ранних лет рассказывали ему о христианстве, а в 12 лет Рикардо был крещён.

В детстве Кака отставал от своих сверстников в росте примерно на два года. К тому же, Рикардо плохо видел и долгое время носил очки. Милтон Круз, один из первых тренеров футболиста, описывал юного игрока как щуплого и физически слабого, но очень одарённого паренька с прекрасным видением поля. В 1997 году в газете Estadão его сравнивали с великим бразильским полузащитником Зико, который в детстве также испытывал проблемы с физической мощью. Техника же юного игрока, по мнению тренеров «Сан-Паулу», напоминала технику Кареки. Штаб «трёхцветных» пристально следил за развитием Рикардо, считая его «будущим» клуба, и разработал для него план индивидуальных тренировок; после его выполнения вес игрока увеличился на 10 кг. Частично удалось решить и проблемы со зрением, проведя операцию на глазах.

Клубная карьера

«Сан-Паулу» 
Команда академии «Сан-Паулу», в которой играл Кака, в 2000 году стала обладателем кубка штата в своей возрастной категории, однако сам полузащитник из-за полученной в бассейне травмы потерял место в основном составе и выходил на поле со скамейки запасных. Зимой 2001 года «Сан-Паулу» нуждался усилении центра поля и линии атаки, поэтому тренер клуба Вадао решил вызвать из юношеской команды её капитана, Харисона, форвардов Ренатиньо и Оливейру и Кака. Рикардо дебютировал за «трёхцветных» 1 февраля в поединке турнира Рио — Сан-Паулу против «Ботафого», выйдя на замену во втором тайме. Через три дня Кака забил свой первый гол в профессиональной карьере: появившись на поле после перерыва при счёте 1:1 в дерби с «Сантосом», на 73-й минуте он левой ногой замкнул подачу с фланга и вывел «Сан-Паулу» вперёд. В итоге команда Рикардо победила 4:2, а самого игрока в прессе сравнили с легендой клуба — полузащитником Раи. 7 февраля в матче против «Фламенго» Кака помог «Сан-Паулу» забить два гола и одержать победу. После игры автор обоих мячей нападающий Франса и тренер коллектива Вадао отдельно отметили игровой интеллект и видение поля молодого футболиста, а также его умение руководить атакой.

7 марта 2001 года в матче против «Ботафого» в финале турнира Рио-Сан-Паулу забил победный гол. Также тогда изменилось правописание имени футболиста: вместо Cacá, стало Kaká. В том сезоне он забил 12 голов в 27 матчах и был включён в список 100 лучших молодых футболистов по версии Don Balón.

В следующем сезоне он забил 7 голов в турнире Рио-Сан-Паулу и помог «Сан Паулу» дойти до финала, где клуб проиграл «Коринтиансу». В национальном чемпионате он сыграл 22 матча и забил 9 голов. В лиге Паулиста сыграл 7 матчей и забил 2 гола. На протяжении всей карьеры в «Сан-Паулу» он сыграл 131 матч и забил 48 голов.

«Милан» 

Летом 2003 года он был куплен «Миланом» за € 8,5 млн по рекомендации игрока клуба Леонардо. Через несколько дней «» выиграли Суперкубок УЕФА. Кака дебютировал в Серии А в матче против «Анконы» 1 сентября 2003. Его дебют в еврокубках состоялся 16 сентября, в матче Лиги чемпионов против «Аякса» на Сан-Сиро. 5 октября 2003 года он забил свой первый гол за «Милан» в Миланском дерби. Матч закончился со счётом 2:0. В своём первом сезоне в «Милане» он забил 10 голов и помог победить в серии А и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Кака был связующей частью для средней линии игроков, состоящей в сезоне 2004/05 из пяти человек, он играл на позиции атакующего полузащитника и образовал связку с Андреем Шевченко. За 36 появлений на поле в итальянской лиге он забил 7 мячей. Также выиграл Суперкубок Италии в составе своей команды. «Милан» закончил сезон 2004/05 на второй позиции в турнирной таблице после «Ювентуса» и проиграл в финале Лиги чемпионов 2004/05 «Ливерпулю» в серии послематчевых пенальти. В тот год Кака был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов.

Также в 2005 году он оказался на девятом месте в списке лучших игроков, номинированных на «Золотой мяч», набрав 19 очков. В сезоне 2005/06 в игре против «Кьево», Кака сделал свой первый хет-трик за «россонери».

В сезоне 2006/07 Кака в составе «Милана» занял третье место в Серии А, миланцы начали сезон с очковым штрафом из-за скандала в итальянском футболе. Наивысшим клубным успехом Кака является победа в Лиге чемпионов 2006/07, в финале был обыгран «Ливерпуль». Кака был автором голевой передачи на Филиппо Индзаги, который забил последний гол. В плей-офф Лиги чемпионов Кака не раз сам забивал голы. В результате он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Среди мячей, забитых Кака, были победный гол в ворота «Селтика» в 1/8 финала, гол в ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала, дубль в Манчестере в первом полуфинале и гол в ответном полуфинале в Милане в ворота «Манчестер Юнайтед». Кака был признан лучшим игроком розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2006/07 по версии посетителей официального сайта УЕФА (uefa.com).

В 2007 году Кака получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. 17 декабря 2007 года Кака был признан лучшим игроком мира по версии FIFA (награда — «Бриллиантовый мяч»).

В январе 2009 года «Манчестер Сити» предложил «Милану» более 100 млн фунтов стерлингов за Кака. Однако Кака не захотел уходить, и в итоге трансфер не состоялся.

«Реал Мадрид» 

3 июня 2009 года Football Italia сообщил, что новоизбранный президент «Реал Мадрид» Флорентино Перес предложил «Милану» € 68,5 за Кака. Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани не подтверждал предложение и сообщил, что он и отец Кака поехали в Мехико, чтобы встретиться с Ла Вольпе. «Мы пообедали и говорили о Кака. Я не отрицаю это. Переговоры ведутся, но сделка до сих пор не совершена». 4 июня Галлиани сказал Gazzetta dello Sport, что финансовые мотивы были причиной его переговоров. «Мы не можем позволить „Милану“ потерять € 70 миллионов. Главной причиной отъезда Кака является финансовая проблема». 8 июня «Милан» и «Реал» договорились о переходе Кака в Мадрид на 6 лет.

Дебютировал Кака в 7 августа 2009 года в матче против «Торонто», который закончился со счётом 5:1 в пользу «Реала». Первый мяч за «Реал» забил 19 августа 2009 года на предсезонном сборе в игре против дортмундской «Боруссии». Дебютировал в Ла Лиге 29 августа 2009 года в матче против «Депортиво». Свой первый гол в официальных матчах Кака забил в 5 м туре в матче против «Вильярреала».

5 августа 2010 было объявлено, что Кака получил травму и не сможет выйти на поле до следующего года.

После 8-ми месячного перерыва Кака вернулся на поле в матче против «Хетафе», 3 января 2011 года, выйдя на замену Кариму Бензема на 77-й минуте. «Я был очень рад вернуться к игре и снова сделать шаг на поле». Его первый гол после возвращения (первый гол в новом сезоне) был забит с передачи Криштиану Роналду в матче против «Вилльяреала» 9 января 2011 года.

В марте 2011 года у Кака обнаружилась травма, из-за которой он должен был пропустить несколько недель. Вернулся после травмы в матче против «Валенсии». Он провёл хороший матч, в котором забил 2 гола. По завершении своего второго сезона с командой, Рикардо выиграл вместе с «Реалом» кубок Испании.

27 сентября 2011 года Кака провёл один из лучших матчей в составе «Реал Мадрида» против «Аякса», который закончился со счётом 3:0 в пользу «Реала». Рикардо отметился забитым голом и результативной передачей. В этом матче он был одним из основных «строителей» атак команды, отдавая пасы на Озиля, Роналду и Бензема. Позже он был признан лучшим игроком этого тура Лиги чемпионов.

Это был его самый удачный старт: он забил 2 гола, отдал 2 результативные передачи и заработал пенальти в чужие ворота. «Реал Мадрид» выиграл Ла Лигу, закончив этот сезон с рекордными 100 очками. «Сливочные» остановились на стадии полуфинала Лиги чемпионов, а Кака стал одним из лучших ассистентов с 5 передачами.

В августе 2012 года руководство итальянского «Милана» предприняло попытку вернуть звёздного бразильца в стан «россонери», однако, клубы не смогли договориться и, к несчастью для фанатов «Милана», Кака остался в Мадриде.

Возвращение в «Милан» 
2 сентября 2013 года, в последний день трансферного окна Кака спустя четыре года вернулся в «Милан», подписав контракт на два года.

14 сентября Кака провёл первый матч за «Милан» после возвращения, однако получил травму и выбыл на месяц.

30 октября бразилец забил первый гол после возвращения в Италию, поразив ворота «Лацио».

6 января 2014 года Кака в матче с «Аталантой» забил свой сотый гол за «Милан». После забитого мяча бразилец продемонстрировал трибунам майку «Милана» со своей фамилией и номером 100. Таким образом, Кака стал десятым футболистом в истории «Милана», забившим 100 голов за клуб.

«Орландо Сити» 
30 июня 2014 года Кака расторг контракт по обоюдному соглашению с «Миланом», используя условие в контракте, разрешающее раннее расторжение в случае невыхода команды в Лигу чемпионов. 1 июля 2014 года заключил контракт с клубом лиги MLS «Орландо Сити», за который начнёт выступать в сезоне 2015. Кака заявил что всегда хотел играть в США и принял решение перейти в «Орландо Сити», потому что находится в дружественных отношениях с его владельцем — бразильцем Флавио Аугусту да Силва. До начала сезона 2015 перешёл на праве аренды в «Сан-Паулу» для поддержания формы.

В октябре 2017 года Кака объявил, что не будет подписывать новый контракт с «Орландо Сити» и покинет клуб по завершении сезона. 17 декабря того же года 35-летний Кака заявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Карьера в сборной 

Игровой номер в сборной Бразилии — 10, в «Милане» выступал под номером 22. Раньше в сборной Бразилии некоторое время играл под 8-м номером (в том числе на ЧМ-2006) и под 7-м.

Дебютировал в сборной в товарищеском матче против Боливии, 31 января 2002 года. Со сборной стал чемпионом мира в 2002 году, но провёл на поле только 25 минут, когда вышел в первом туре против Коста-Рики.

Участвовал в финальной стадии чемпионата мира по футболу в 2006 году, который прошёл в Германии. Забил только один мяч, в игре против сборной Хорватии, которая закончилась со счётом 1:0 в пользу Бразилии. Позже был назван лучшим игроком матча. Рикардо не смог оставаться в форме на протяжении всего чемпионата мира. Для Бразилии этот чемпионат закончился в четвертьфинале, где они уступили Франции.

В 2010 году был включён в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в ЮАР. Во втором матче группового этапа против сборной Кот-д’Ивуара Кака на 85-й и 88-й минутах получил 2 жёлтые карточки и был удалён с поля. Эпизод, когда Кака ударил локтем в грудь Абдула Кадера Кейта и получил от французского арбитра Стефана Ланнуа вторую жёлтую карточку, вызвал неоднозначную реакцию. До своего удаления Кака успел отдать 2 голевых паса на Луиса Фабиано и Элано (бразильцы победили 3:1). Кака заявил, что намерен использовать образовавшееся у него в результате дисквалификации на третий матч группового этапа время для восполнения проблем в собственной подготовке. В матче 1/8 финала отдохнувший Кака помог бразильцам победить чилийцев — 3:0, однако в четвертьфинале бразильцы были остановлены сборной Нидерландов — 1:2.

2011 году был вызван на товарищеские матчи с Габоном и Египтом в ноябре, но получил травму.

После 2 лет отсутствия в сборной, Кака был вызван на товарищеские матчи против Ирака и Японии в октябре 2012, где в забил по голу в этих матчах.

5 марта 2013 Луис Фелипе Сколари вызвал Кака на товарищеские матч против Италии и России. Но не был включен в заявку на Кубок конфедераций 2013 и на домашний Чемпионат мира по футболу 2014.

В октябре 2014 года вернулся в сборную под руководством Дунги в товарищеских матчах против Аргентины и Японии.

1 мая 2015 года, попал в предварительный список на Копа Америка 2015, но не попал в окончательную заявку. В августе этого года, был снова вызван на товарищеские матчи.

После травмы Дугласа Косты, Кака попал в заявку на Копа Америка 2016, но получил травму в июне, вместо него на турнир поехал Гансо.

Статистика в сборной

Личная жизнь

Семья 
Отец — Боску Изексон Перейра Лейте, мать — Симона Кристина дос Сантос Лейте. У Кака есть младший брат Родриго Изексон дос Сантос Лейте, более известный как Диган, который также, как и старший брат, стал футболистом. Диган выступал на позиции центрального защитника за американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» в лиге MLS, в прошлом также принадлежал «Милану».

23 декабря 2005 Кака женился на девушке по имени Каролина Селико, проповеднице Церкви возрождения во Христе. Свадьба прошла в одной из церквей Сан-Паулу. В браке родились сын Лука Селико Лейте (10 июня 2008) и дочь Изабелла (23 апреля 2011). В 2015 году Кака и Селико объявили о своём разводе.

В начале 2017 года Кака официально объявил об отношениях с 23-летней бразильской моделью Каролиной Диас.

Происхождение прозвища 
Прозвище Кака произносится с ударением на вторую гласную. Является бразильским сокращением от имени Рикардо. Оно появилось, когда младший брат Родриго в раннем детстве не мог выговорить имя «Рикардо» и заменил его словом «Кака».

Религиозность 
В сентябре 2000 года, в возрасте 18 лет, Кака получил во время неудачного падения в бассейне тяжёлую травму позвоночника, которая могла не только прервать его спортивную карьеру, но и оставить его в инвалидной коляске на всю жизнь. Однако Кака смог полностью восстановиться после травмы. Сам Кака связывает факт выздоровления с чудесным божественным вмешательством, и с тех пор он стал религиозен и отдавал одну десятую часть своих доходов в Церковь возрождения во Христе. В декабре 2010 года, после тюремного заключения основателей церкви Эстевам и Сонии Эрнандес за уклонение от уплаты налогов и разрушения потолка церкви, в результате чего 7 человек погибли, Кака с супругой ушёл из лона «Церкви возрождения во Христе».

Видеоигры 
Кака — единственное официальное лицо FIFA 11, а также является одним из официальных лиц FIFA 12. Кроме того, футболист имеет действующие рекламные контракты с Adidas, Giorgio Armani и Guarana.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные достижения

«Сан-Паулу» 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2001

«Милан» 
 Чемпион Италии: 2003/04
 Обладатель Суперкубка Италии: 2004
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2006/07
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2007

«Реал Мадрид» 
 Чемпион Испании: 2011/12
 Обладатель Кубка Испании: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012

Сборная Бразилии 
 Чемпион мира: 2002
 Обладатель Кубка конфедераций (2): 2005, 2009

Личные достижения 
 Лучший игрок Кубка Сантьяго Бернабеу: 2012
 Лучший ассистент Лиги Чемпионов УЕФА: 2011/12
 Обладатель «Золотого мяча»: 2007
 Обладатель «Золотого мяча» в Клубном чемпионате мира: 2007
 Лучший футболист мира по версии ФИФА: 2007
 Лучший футболист Европы (Onze d’Or): 2007
 Лучший клубный футболист по версии УЕФА: 2006/07
 Лучший клубный нападающий по версии УЕФА: 2006/07
 Лучший игрок года в Бразилии: 2002
 Футболист года в Италии: 2003/2004, 2006/2007
 Лучший плеймейкер года по версии IFFHS: 2007
 Лауреат приза «Золотая самба»: 2008
 Лучший игрок Кубка конфедераций: 2009

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Обладатели «Золотого мяча»
Обладатели «Золотой самбы»
Выпускники Университета Фулл Сейл